Dolina Czerwona (słow. Červená dolina) – dolina w Tatrach Wysokich, odgałęzienie Doliny Białki
 Dolina Jagnięca (słow. Červená dolina) – dolina w Tatrach Wysokich, odgałęzienie Doliny Zielonej Kieżmarskiej